Corran (Skye and Lochalsh), een plaats in Skye and Lochalsh, Schotland.
 Corran (Lochaber), een plaats in Lochaber, Schotland.